Sindermann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Sindermann (* 1962), deutscher Schauspieler
 Anni Sindermann (1912–1990), deutsche Textilarbeiterin und antifaschistische Widerstandskämpferin
 Eric Sindermann (* 1988), deutscher Handballspieler
 Horst Sindermann (1915–1990), deutscher Politiker (KPD, SED)
 Karl Sindermann (1869–1922), deutscher Politiker (SPD)
 Kim Sindermann (* 2001), deutsche Fußballtorhüterin
 Kurt Sindermann (1904–1945), sächsischer KPD-Landtagsabgeordneter in der Weimarer Republik
 Peter Sindermann (1939–1971), deutscher Schauspieler

Siehe auch:

 Sandermann
 Sondermann
 Sundermann
 Sündermann